Nocera ist Name oder Namensbestandteil mehrerer geografischer Objekte in Italien:

 Nocera Inferiore in der Provinz Salerno (das antike Nuceria Alfaterna und der Standort der historisch bedeutsamen Burg Nocera)
 Nocera Superiore in der Provinz Salerno
 Nocera Terinese in der Provinz Catanzaro
 Nocera Umbra in der Provinz Perugia (das antike Nuceria Camellaria)

Nocera ist auch der Name einer Rebsorte, siehe Nocera (Rebsorte).

Nocera ist ferner der Familienname folgender Personen:

 Cosimo Nocera (1938–2012), italienischer Fußballspieler
 Daniel G. Nocera (* 1957), US-amerikanischer Chemiker
 Maria Nocera (* 1967), sizilianisch-amerikanische Sängerin und DJ
 Paolo Maria Nocera (* 1985), italienischer Rennfahrer